Heimsyn (Aasen); een boek van Ivar Aasen
Heimsyn (Sinding); een liederenbundel van Christian Sinding op teksten van Anders Hovden